Rebeldía hace referencia a varios artículos:

Comportamiento
Rebeldía

Arte
Rebeldía (película de 1954)
Rebeldía (película de 1975)
Rebeldías líricas, único libro publicado en vida por el poeta chileno José Domingo Gómez Rojas